

В электротехнике 
 Индуктор — часть электрической машины, отвечающая за создание в ней рабочего магнитного потока. В качестве индуктора может выступать как ротор, так и статор.
 Индуктор нагревательный — катушка индуктивности с водяным охлаждением, используемая в установках индукционного нагрева.

В биологии 
 Индуктор — небольшая эффекторная молекула, связывающаяся с регуляторным белком, или физический фактор (свет, температура), которые стимулируют экспрессию генов, находящихся в неактивном состоянии.

В технике связи 
 Индуктор (англ. Magneto) — вызывной прибор телефонного аппарата с ручным приводом, вырабатывающий сигналы вызова и отбоя. Используется в специальных телефонных аппаратах: полевых, шахтных и др. Также индукторы применяются на железной дороге для управления жезловыми автоматами при электрожезловой системе блокировки, они имеют иные электрические характеристики.

Примечания

Ссылки 
 Индукционный нагрев и индукционная плавка металлов
 База знаний по биологии человека